Chicago Fire:
 «Пожарные Чикаго» () — американский телесериал, выходящий на канале NBC с 2012 года
 «Чикаго Файр» () — американский футбольный клуб из Чикаго, выступающий в лиге MLS

См. также 
 Великий чикагский пожар () — происшествие катастрофического масштаба, уничтожившее бо́льшую часть города Чикаго